Più di 40 composizioni di musica sacra, scritte nel periodo fra il 1450 e la fine del XVII secolo secondo l'ordinario della messa, hanno utilizzato la melodia L'homme armé, facendo della stessa la fonte singola più popolare nel periodo in cui era usanza comporre con la tecnica della messa parodia.

Alcune di queste sono elencate di seguito:

Probabilmente composte negli anni 1450:

Missa l'homme armé (Antoine Busnois)
Missa l'homme armé (Guillaume Dufay)
Missa l'homme armé (Johannes Regis) (due:  una andata smarrita)
Missa l'homme armé (Johannes Ockeghem)
Missa l'homme armé (Guillaume Faugues)

Probabilmente scritte prima del 1475:

Missa l'homme armé (Johannes Tinctoris)
Missa l'homme armé (Firminus Caron)
Missa l'homme armé (Ciclo di sei messe, da un manoscritto anonimo di Napoli)

Probabilmente scritte prima del 1500:

Missa l'homme armé (Mathurin Forestier)
Missa l'homme armé (Jacob Obrecht)
Missa l'homme armé super voces musicales (Josquin Desprez)
Missa l'homme armé sexti toni Josquin Desprez)
Missa l'homme armé (Loyset Compère)
Missa l'homme armé (Bertrandus Vaqueras)
Missa l'homme armé (Philippe Basiron)
Missa l'homme armé (Antoine Brumel)
Missa l'homme armé (Marbrianus de Orto)

Composte dopo il 1500:

Missa l'homme armé (Robert Carver)
Missa l'homme armé (Matthaeus Pipelare)
Missa l'homme armé (Pierre de La Rue) (due)
Missa l'homme armé (Cristóbal de Morales) (due)
Missa l'homme armé (Francisco de Peñalosa)
Missa l'homme armé (Vitalis Venedier)
Missa l'homme armé (Francisco Guerrero)
Missa l'homme armé (Ludwig Senfl)
Missa l'homme armé (Palestrina) (due)
Missa l'homme armé (Giacomo Carissimi)

Opere più recenti
Peter Maxwell Davies, Missa super l'homme armé (1968, rev. 1971; per voci maschili e femminile ed ensemble)
Karl Jenkins, The Armed Man
Helmut Eder, Organ Concerto su l'homme armé
Paulo Costa Lima, Atotô do L'homme armé para Orquestra de Câmara op. 39 (1993)
Christopher Marshall, L'homme armé: Variations for Wind Ensemble
Francesco Filidei, Missa super l'homme armè per 12 esecutori (2014)

Bibliografia

 David Fallows: "L'homme armé",  Grove Music Online, ed. L. Macy (Accesso 8 aprile 2007), (accesso a pagamento)